Міжнародні резерви — зовнішні активи, що перебувають у вільному розпорядженні органів грошово-кредитного регулювання і контрольовані ними з метою задоволення потреб у фінансуванні платіжного балансу, проведення інтервенцій на валютних ринках для здійснення впливу на валютний курс і в інших відповідних цілях (таких як підтримка довіри до валюти і економіки, а також як основа для зовнішнього запозичення).

Міжнародні резерви включають монетарне золото, спеціальні права запозичення (SDR), резервної позиції в Міжнародному валютному фонді (МВФ) та інші резервні активи.

Нижче представлений список країн світу, ранжований за розмірами їх міжнародних резервів у доларах США.

Див. також 
 Офіційні золоті резерви

Примітки 

Списки країн за економічними показниками
Міжнародні резерви
Сторінки з неперевіреними перекладами